

Culture et société

Marine 
 Le Gallant est une goélette à deux-mâts des Pays-Bas.

Récompenses et distinctions 
 Le prix Mavis-Gallant est un prix littéraire québécois de langue anglaise.

Patronyme 
Comme ,  et , le patronyme Gallant correspond à l'adjectif galant, qui désignait en ancien français une personne aimant les réjouissances (autre sens : vif, hardi). 

 Brett Gallant (1990-), un curleur canadien ;
 Brian Gallant (1982-), une personnalité politique canadienne ;
 Catherine Gallant (?-), une actrice canadienne ;
 Cheryl Gallant (1960-), une femme politique canadienne ;
 Corinne Gallant (1922-2018), une professeure et féministe canadienne ;
 Gerard Gallant (1963-) un joueur puis entraîneur de hockey sur glace canadien ;
 Gord Gallant (1950-), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jonathan Gallant (1976-), un bassiste canadien ;
 Lorette Gallant (?-), une religieuse et musicienne canadienne;
 Mavis Gallant (1922-2014), une écrivaine canadienne ;
 Melvin Gallant (1932-), un professeur et écrivain canadien ;
 Patsy Gallant (1948-), une chanteuse canadienne ;
 Paul-Émile Gallant (1944-2011), un entrepreneur et entrepreneur canadien ;
 Sonny Gallant, un homme politique canadien ;
 William Gallant (1913-), un homme politique canadien.

Toponyme 

 Gallant, une census-designated place située dans l’État de l’Alabama.